Футболи́ст го́да в Эсто́нии — ежегодная премия, вручаемая лучшему эстонскому футболисту. Обладателем премии может стать любой эстонский футболист, выступающий как в чемпионате Эстонии, там и за зарубежные команды.

Обладатели премии

Примечания

Ссылки 
 Победители на rsssf.com 

Футбол в Эстонии
Футбольные награды
Награды, появившиеся в 1992 году